Janjina je rijeka u Bosni i Hercegovini.

Janjina je desna pritoka Drine. U Drinu se ulijeva u općini Goražde. Prolazi i kroz općinu i naselje Čajniče.

Izvori 

Rijeke u Bosni i Hercegovini
Porječje Drine